— японский физик, наиболее известный исследованиями в области электронной голографии, экспериментальным подтверждением эффекта Ааронова — Бома и наблюдениями динамики магнитных вихрей в сверхпроводниках. Член Японской АН, иностранный член Национальной АН США (2000).

Биография 
Акира Тономура родился в городе Нисиномия префектуры Хиого в Японии. После окончания Токийского университета в 1965 году он поступил на работу в Центральную исследовательскую лабораторию компании Hitachi. Позднее, когда в компании в 1999 году ввели звание Hitachi Fellow, первым его обладателем стал Тономура.

В 1970-х годах Тономура проделал новаторскую работу в разработке электронно-голографического микроскопа и первым в мире наблюдал линии напряжённости магнитной силы. Используя эти результаты, в 1986 году он экспериментальным путём подтвердил эффект Ааронова — Бома, по которому до этого проводились лишь теоретические исследования. Этот эксперимент доказал, что вектор-потенциал электромагнитного поля, в классической физике считавшийся не более чем математической абстракцией, на самом деле представляет собой физическую величину более фундаментальную, чем напряжённость электрического или индукция магнитного поля.

Учёный скончался 2 мая 2012 года в госпитале города Хидака в префектуре Сайтама, от рака поджелудочной железы. Он не дожил всего неделю до организованного им «Симпозиума FIRST по электронной микроскопии и калибровочным полям» (Tonomura FIRST International Symposium on «Electron Microscopy and Gauge Fields»).

Награды и отличия 
1982 — 
1986 — Премия Асахи
1991 — Императорская премия Японской академии наук
1991 — Премия Японской академии наук
1999 — Медаль Бенджамина Франклина
2002 — Звание

Библиография 
Книги:
  —  — 
 
 
 

Статьи:

Примечания

Ссылки 
 
 

Физики XX века
Физики по алфавиту
Физики Японии
Выпускники Токийского университета
Члены Японской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Умершие от рака поджелудочной железы